Adrian Sikora – calciatore polacco
 Aleksandra Sikora – calciatrice polacca
 Éric Sikora – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Joseph Sikora – attore statunitense di origine polacca
 Sławomir Sikora – cestista polacco
 Tomasz Sikora – ex biatleta polacco
 Victor Sikora – ex calciatore olandese